Лев Самсо́нович Разумо́вский () — советский и российский скульптор, живописец, график, медальер, художник детской игрушки, писатель.

Биография 
Родился в Ленинграде в семье инженера Самсона Львовича Розумовского (позже Разумовского, 1887—1962), уроженца Елисаветграда, и Татьяны Максимовны (Тойбы Максовны) Шпиро (1896—1987), родом из Люблина. Родители заключили брак 22 декабря 1915 года в Петрограде.

Пережил блокаду города. В ноябре 1943 года ушёл на фронт. 11 июля 1944 года в боях при наступлении на Петрозаводск автоматчик 1080-го стрелкового полка 310-й стрелковой дивизии красноармеец Л. С. Разумовский был тяжело ранен, потерял руку.

В 1945 году, несмотря на инвалидность, поступил на отделение скульптуры Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной (в настоящее время — Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица).

Во-первых, я хотел, действительно, быть скульптором. Во-вторых, я любил это дело, а в-третьих, у меня была сверхзадача, о которой я никому не говорил, но которая была главным лейтмотивом моей жизни. Я хотел доказать всем, и, в первую очередь себе, что я не инвалид. Что я могу делать те работы, которые являются самыми трудными физически во всех видах изобразительного искусства. Ну, и понемногу так оно и получилось.

Дипломная работа «Летчик» (1953, бронза) установлена в Московском Парке Победы в Санкт-Петербурге.

В скульптуре работал в разных жанрах: памятники, садовая скульптура, портреты, композиции, мелкая пластика, медали. Среди основных тем творчества особое место занимают темы войны и блокады.

Булат Окуджава писал Льву Разумовскому о скульптурной композиции «Дороги войны» (1980):

Сегодня и в кино и по радио, и по телевидению слишком бодро и разухабисто говорят о войне, что лично мне отвратительно. Поэтому Ваши работы было бы не худо всюду демонстрировать: снимать излишнюю победоносную возбуждённость.

Профессиональный художник детской игрушки. Автор 120 моделей игрушек, 80 из которых выпускались массовыми тиражами. Автор пресс-форм исторических наборов солдатиков «Ледовое побоище» (1968, из силумина; пластиковые копии в 1990-е годы производились Луганской и Днепропетровской фабриками игрушек) и «Куликовская битва» (1987, из цветного пластика; в 1990-е годы выпускался под названием «Русь и Орда»).

Член Союза художников СССР с 1955 года. Участник многочисленных выставок. Работы Льва Разумовского находятся в российских музеях и частных коллекциях России, Финляндии, Швеции, Великобритании, Германии, Голландии, Венгрии, Дании, Израиля, США, Канады. Пять работ Льва Разумовского принадлежат Русскому музею.

Автор документальных повестей о войне («Нас время учило») и блокаде («Дети блокады»), а также около ста коротких рассказов. Редактор-составитель второго тома «Книги живых» (Санкт-Петербург, 2004) — сборника воспоминаний евреев-фронтовиков, узников гетто и концлагерей, бойцов партизанских отрядов, жителей блокадного Ленинграда.

В 1997 году руководитель кукольного театра Александр Греф сделал видеозапись, на которой Лев Разумовский показывает изобретения и приёмы, освоенные им, чтобы обходиться без посторонней помощи в быту. Запись предназначалась для распространения среди инвалидов, потерявших руку. В 2011 году это видео легло в основу документального фильма «Полноценная жизнь».

В 2016 году в издательстве журнала «Звезда» вышел сборник прозы Льва Разумовского «Нас время учило…» в который вошли повести «Нас время учило…» и «Дети блокады», избранные письма из семейного архива, иллюстрации, а также послесловие Самуила Лурье и очерк Юлия Кима.

Семья 
 сестра — Лидия Самсоновна Разумовская (1921—2008), педагог;
 жена — Елена Николаевна Разумовская (род. 1935), фольклорист, этномузыколог, педагог;
 дочери — Татьяна Разумовская-Стратиевская, Мария Разумовская;
 внук — Даниэль Стратиевский.

Работы

Публикации 
 Нас время учило // Нева, 1995, № 11-12; сборник мемуарной прозы "Нас время учило" (издательство журнала "Звезда" 2016; издательство АСТ 2019)
 https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:ConsentДети блокады // Нева, 1999, № 1; Заметки по еврейской истории, 2013, № 9(168); сборник мемуарной прозы "Нас время учило" (издательство журнала "Звезда" 2016; издательство АСТ 2019)
 Памяти Володи Татаровича // Крещатик, 2002, № 15
 Паренек из Великих Лук // Нева, 2004, № 9
 Сборник рассказов «Моя коллекция«

Награды 
 орден Славы III степени (30 мая 1951);
 орден Отечественной войны I степени (6 апреля 1985).

Примечания

Ссылки 
 
 Информационно-культурный корчаковский центр толерантности
 Лев Разумовский. Жизнь и творчество // «Стороны света», № 9
 Дарья Соболева. Львы ленинградской игрушки // Антиквариат, 2011, № 4 (85)
 Щеглова Е. Жизнь и судьба художника, скульптора, писателя Льва Разумовского // Нева. 2007. № 2
 Сообщество в Facebook, посвящённое книге «Нас время учило…»

Члены Союза художников СССР
Похороненные на Преображенском еврейском кладбище